Невидимка:

Невидимка — кінофільм США, 2000. 
Невидимка — кінофільм Росії, 2013. 
Невидимка — музичний альбом. 
Невидимка — літературний радіожурнал для школярів. 
Невидимка — високогірне озерце льодовикового походження в урочищі Гаджина на масиві Чорногора в Українських Карпатах.

Див. також 
 Озеро Невидимка — гідрологічна пам'ятка природи, Волинська область.
 Людина-невидимка (значення)